Donna (Eigenschreibweise: DONNA) ist eine deutsche Frauenzeitschrift, die monatlich von der Funke Mediengruppe in München herausgegeben wird. 

Die Zeitschrift wurde am 12. Mai 2010 von Hubert Burda Media als Ableger der Zeitschrift Freundin mit dem Titel Freundin Donna gestartet. Chefredakteurin wurde Ulrike Zeitlinger, die bis August 2012 auch Chefredakteurin von Freundin war. Seit Frühjahr 2011 erscheint die Zeitschrift monatlich. Im Januar 2014 wurde die Zeitschrift eigenständig und erscheint seitdem mit dem Titel Donna. Neue Chefredakteurin wurde Katja Hertin. 

Zum 1. Januar 2017 wurde die Redaktion der Zeitschrift aufgelöst und die Produktion der Zeitschrift von der Agentur Storyboard übernommen. Die dortige Redaktion wurde von Sandra Djajadisastra geleitet. Im August 2017 wurde die Zeitschrift von der Funke Mediengruppe übernommen. Seit Mai 2018 werden Donna und myself von einer gemeinsamen Redaktion erstellt, deren Chefredakteurin die vorherige Chefredakteurin von myself, Sabine Hofmann ist.

Weblinks 
 Website der Zeitschrift

Einzelnachweise 

Frauenzeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (München)
Deutschsprachige Monatszeitschrift
Ersterscheinung 2010
Hubert Burda Media
Funke Mediengruppe